Banti ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Banti (1895–1985), italienische Schriftstellerin
 Brigida Banti (1755–1806), italienische Sängerin (Sopran)
 Caterina Banti (* 1987), italienischer Seglerin
 Cristiano Banti (1824–1904), italienischer Maler
 Egidio Banti (* 1950), italienischer Politiker
 Francesco Banti (* 1953), italienischer Sänger
 Guido Banti (1852–1925), italienischer Mediziner und Pathologe
 Hervé Banti (* 1977), monegassischer Triathlet
 Luca Banti (* 1974), italienischer Fußballschiedsrichter
 Lucia Banti (1926–2010), italienische Schauspielerin
 Luisa Banti (1894–1978), italienische Etruskologin
 Mirella Banti (* ?), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bandi